

Media e intrattenimento 
 Kinks – gruppo rock britannico,
 Kink – un'autobiografia scritto da Dave Davies, chitarrista dei The Kinks,
 Kink – sito web pornografico dedicato al BDSM e al fetish,
Kink –  film sul BDSM del sito Kink.com.

Persone 
 Louise Kink – superstite del naufragio del Titanic,
 Marcus Kink – giocatore tedesco di hockey su ghiaccio,
 Tarmo Kink –  calciatore estone, attaccante dell'Inverness e della Nazionale estone

Altri usi 
 Kink – termine colloquiale per gamma di pratiche sessuali non convenzionali, spesso in associazione al BDSM.

 Terrace Ledge Kink – modello teorico utilizzato per studiare i fenomeni di formazione e trasformazione della superficie di un cristallo.